Чемпионат России по хоккею:

 Чемпионат России по хоккею с мячом.
 Чемпионат России по хоккею с шайбой.